Toponímia:
 Sheldon (Dakota del Nord)
 Sheldon (Illinois)
 Sheldon (Iowa)
 Sheldon (Missouri)
 Sheldon (Texas)
 Sheldon (Vermont)
 Sheldon (Wisconsin)
 Sheldon Point (Nunam Iqua) (Alaska), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Alaska
 Biografies:
 Sheldon Lee Glashow (Brookline, 1932), físic i catedràtic estatunidenc guardonat amb el Premi Nobel de Física el 1979
 May French Sheldon (Bridgewater, Pennsilvània, 1847 – Londres, 1936) va ser una escriptora, editora i exploradora estatunidenca.